Termenul „Kling” se poate referi la:

Anja Kling, actriță germană
Karl Kling, pilot german